Abbado (fra  "abbed") er navnet på:
 Claudio Abbado (1933, Milano 2014), en italiensk dirigent
 Daniele Abbado (* 1958, Milano), en italiensk teater og tv-instruktør
 Marcello Abbado (1926, Milano – 2020, Stresa), en italiensk komponist og pianist
 Michelangelo Abbado (1900, Alba 1979), en italiensk violinist og lærer
 Roberto Abbado (* 1954, Milano), en italiensk dirigent